Sermon (von lateinisch sermo „Unterredung“) steht für:

 Predigt, mittellateinische, englische und französische Bezeichnung

Sermon ist der Familienname folgender Person:
 Erick Sermon (* 1968), US-amerikanischer Rapper und Produzent
 Isabella Sermon (* 2006), britische Schauspielerin
 Trey Sermon (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch: